Der Kreis Mosonmagyaróvár (ungarisch Mosonmagyaróvári járás) ist ein Kreis im Norden des nordwestungarischen Komitats Győr-Moson-Sopron. Er grenzt im Westen an Österreich (Burgenland) und im Osten an die Slowakei. 11 Gemeinden sind Grenzgemeinden, wobei die Gemeinde Rajka an beide Nachbarstaaten grenzt.

Geschichte 
Der Kreis entstand während der Verwaltungsreform Anfang 2013 aus dem Vorläufer, dem Kleingebiet Mosonmagyaróvár (ungarisch Mosonmagyaróvári kistérség). Von den 27 Gemeinden wurde lediglich die Gemeinde Mosonszentmiklós an den Kreis Győr abgegeben.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Mosonmagyaróvár hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 2.844 Einwohnern auf einer Fläche von 34,61 Quadratkilometern. Verwaltungssitz ist die größte Stadt Mosonmagyaróvár, im Zentrum des Kreises gelegen.

* Grenzgemeinde zur Slowakei
** Grenzgemeinde zu Österreich

Die Großgemeinde Lébény erhielt am 15. Juli 2013 das Stadtrecht.

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 



Mosonmagyarovar
Komitat Győr-Moson-Sopron